De benaming Rode Garde verwijst naar socialistische en communistische milities, die werden opgezet om de communistische revoluties te ondersteunen, verdedigen of hiertoe aan te zetten. Historisch gezien bestonden ze uit zowel gewapende arbeiders, als ook deserteurs, muiters of ontslagen soldaten uit het militaire apparaat van de landen waarin ze actief waren.

 Rode Garde (China), tijdens de Culturele Revolutie in de Volksrepubliek China
 Rode Garde (Finland), tijdens de Finse Burgeroorlog
 Rode Garde (Rusland), tijdens de begindagen van de Russische Revolutie en de Russische Burgeroorlog